Дарго (, Даркква) или Даргиния — наименование этнотерриториальной области исторического расселения даргинцев в центральной части нагорного, частично горного и равнинного Дагестана.

История 
П. К. Услар замечает, что слово «Даргва» – общее название для нескольких бывших областей даргинцев, таких как: Акуша-Дарго, Уцми-Дарго, Каба-Дарго, Буркун-Дарго и т. д. Р. Магомедов писал что «Дарго»,«Даргиния» – это территориально-федеративное объединение группы соседних "хуреба", возникшее на основе более ранней этнической общности, но на более высокой ступени.

Упоминания 
Первым упоминанием более похожим на Дарга или Дарго, историки считают замечание Аль-Гарнати (XII в.) о владении "Дархах".
Название области «Дарга» впервые приводится в XIV в. в надписи на полях арабской рукописи, повествующей о нашествии Тимура на селения Дарго. «797 год - дата прихода Тимур-ленга со своей громадной силой в селения (карйат) Дарга, разрушения селения Муги (Муха) и гибели в сражении его жителей (ахл) - юношей, детей, стариков. Пропали все надежды на спасение из-за этих интриганов, но тут пришла к нам помощь из вокруг лежащих селений: из Аварии и Кумуха (Авар и Гумик) и мы освободились от того великого несчастья». 
С XV в. Дарга, упоминается в записях на полях уже на даргинском языке. Так в одной из рукописей арабской книги под названием «Халл-ал-Идшаз» Таджутдина Мухаммед ал Керамани, переписанной в 1612 г. жителем села Акуша, Гаджи Махмудом, сохранилась запись, где сказано: «Переписал эту книгу Гаджи-Махмуд, сын Магомеда по прозвищу кадий ал (аср) (кадий эпохи) в 1021 г. во время борьбы шиитов (персов) и еретиков (хариджитов), и Юсуп-хана (правитель Шабрана), поставленный персидским шахом Аббасом I в 1609 г., с Дарго, Сирга и Атразом, и в итоге победило Дарго над Юсуп-ханом и злодеями, и из войско было убито 2000 вооруженных воинов».
С XVII века правитель Кайтагского Уцмийства, Рустам-хан вводит на своих землях свод заповедных законов - этот свод написан на местном диалекте даргинского языка аджамом. В нем часто упоминается такое наименование области как «Дарго».

Вот одна из таких цитат:  

«Пусть в нашем Дарго не будет человека, который будет говорить, что он не согласен с тем, что записано в этой заповеди».

Области 
На территории Даргинии в разное время создавались различные государственные образования и вольные общества, доподлинно известно о некоторых из них:
 Кайтагское уцмийство — феодальное государство кайтагцев и южных кумыков в V—XIX веках. Занимало территорию современного Кайтагского района, в разные годы также территории Дахадаевского, Каякентского, Табасаранского и Карабудахкентского районов Дагестана.
 Зирихгеран — даргинско-кубачинское средневековое государственное образование, существовавшее в горном Дагестане в период с VI века по XV век.
 Шандан (Дагестан) — средневековое государственное образование. Первое упоминание в VIII веке н.э. После XI — XII вв. н.э. перестает существовать.
 Филан — средневековое образование на территории современного Дагестана. Точная локализация не установлена, но среди историков существует несколько версий относительно ее локализации. По самой распространенной - Филан располагался на территориях современных Левашинского и Акушинского районов.
 Ал-Карах — средневековое образование на территории современного Дахадаевского района, республики Дагестан.
 Акуша-Дарго — союз вольных обществ даргинцев с центром в Акуша.
 Сюрга () — один из крупных даргинских союзов сельских общин Дагестана. Также является исторической и географической областью (провинцией) в Дагестане.
 Каба-Дарго — вольные общество даргинцев с центром в Урахи.
 Буркун-Дарго — вольные общество даргинцев, занимал территорию между Кази-кумухским ханством на западе с агулами и рутульцами - юге, Акуша-Дарго на севере, с Сюргинским союзом и Кайтагским Уцмийством на северо-востоке.

Наши дни 
На сегодняшний день, область исторического расселения даргинцев поделена между несколькими районами Дагестана, в пяти из которых составляют большинство:

Данные Всероссийской переписи населения
 2010 года.

Литература 
Магомедов, Р. М. Даргинцы в дагестанском историческом процессе. — Махачкала: Дагест. кн. изд-во, 1999. — 419 с. — ISBN 5-297-00577-9.

Примечания 

Исторические области Дагестана
История даргинцев